Парламентские выборы в Люксембурге прошли 26 мая 1974 года На них на 5-летний срок были избраны 59 членов Палаты депутатов Люксембурга.

В результате выборов Христианско-социальная народная партия получила 18 мест и вновь стала крупнейшей парламентской партией, однако она оказалась в оппозиции из-за создания коалиции Люксембургской социалистической рабочей партии с Демократической партией.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 26 мая 1974}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||836 990||29,9||18||-3
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||875 881||27,0||17||-1
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||668 043||23,3||14||+3
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Социал-демократическая партия||276 495||10,1||5||новая
|-
|style="background-color: red" |
|align=left|Коммунистическая партия Люксембурга||314 635||8,8||5||-1
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Либеральная партия||18 502||0,6||0||новая
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Прочие партии||14 692||0,4||0||–
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||10 151||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||185 527||100||59||+3'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||205 817||90,1||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}
* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
1974 год в Люксембурге